Артур Филлип (; , , Англия — , , Англия) — адмирал Королевского флота Англии, губернатор штата Новый Южный Уэльс — первой европейской колонии на австралийском континенте. Иногда называется «отцом современной Австралии».

Биография 
 
Филлип впервые поступил в ряды Королевского флота в возрасте семнадцати лет в 1755 году и находился на службе до 1763 года. В течение последующих лет он занимался фермерством в английской глубинке. В 1769 году он снова поступил на действительную службу и участвовал в сражениях англо-французской войны.

Во время Испано-португальской войны 1776—1777 годов служил португальской короне в эскадре под командованием Роберта МакДуала (). Проявил большую храбрость и смекалку при захвате испанского судна «Сан Агустин». Его заслуги в этом бою были отмечены тем, что после переименования корабля в «Санту Агустинью», Артур Филлип был назначен его новым капитаном.

В 1786 году Филлип получил приказ английского правительства основать поселение ссыльных преступников в Новом Южном Уэльсе. В следующем году отплыл в Австралию во главе флотилии из 11 кораблей, известной под именем Первый флот. В 1788 году он основал поселение осужденных, названное Сидней в честь тогдашнего министра колоний Великобритании, на берегу одноимённой бухточки Сидней залива Порт-Джексон. Сидней стал первой европейской колонией на австралийском континенте. Став первым губернатором Нового Южного Уэльса, Филлип довольно успешно боролся с бунтами среди ссыльных и солдат, а до середины 1790 года ещё и с угрозой голода. Ему удалось создать действительно жизнеспособную колонию. Несмотря на примиренческую политику по отношению к аборигенам, Филлипу так и не удалось установить прочный мир между поселенцами и туземцами.

В 1792 году Филлип вернулся в Англию под предлогом ухудшения здоровья, однако в 1796—1798 годах вновь участвовал в боевых действиях на море.
6 ноября 1805 года Филлип был произведен в чин контр-адмирала красного флага, 24 ноября 1809 года — в чин вице-адмирала белого флага, 31 июля 1810 года — в чин вице-адмирала красного флага, 7 июня 1814 года — адмирала синего флага.

Конец жизни 
В 1792 году жена Филлипа, Маргарет, умерла. В 1794 году он женился на Изабелле Витехэд и жил какое-то время в Бате. Его здоровье восстановилось, и в 1796 году он вернулся в море, при этом получил команду и несколько ответственных должностей во время войн против французов. В январе 1799 года он стал контр-адмиралом. В 1805 году, в возрасте 67 лет, подал в отставку, и оставшуюся часть жизни прожил в Бате. Он продолжал переписываться с друзьями в Новом Южном Уэльсе и предлагал новые идеи правительственным чиновникам колонии. Умер в Бате 31 августа 1814 года.

Образ в кино 
 «Удивительное путешествие Мэри Брайант» (Mary Bryant) — реж. Питер Андрикидис (Австралия, Великобритания, 2005). В роли Артура Филлипа — Сэм Нил.
 «Изгнанники» (2015) — реж. Джеффри Уокер, Дэниэл Персивал (Австралия, Великобритания, 2015). В роли Артура Филлипа — Дэвид Уэнем

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Arthur Phillip High School, Parramatta – state high (years 7–12) school named for Phillip
 Royal Navy History Biographical Memoir of Arthur Phillip, Esq.

Основатели городов
Адмиралы Великобритании
Участники Семилетней войны
Участники Войны за независимость США
Губернаторы Нового Южного Уэльса
Похороненные в Лондоне